GSISS ist die Abkürzung für:

Global State of Information Security Survey 
Graduate School of Islamic and Social Science, siehe unter Cordoba University

Abkürzung